Sant Faust d'Alexandria, sant màrtir, celebrat el 19 de novembre
 Sant Faust d'Alguaire, llegendari camperol, venerat com a sant, amb festivitat el 13 d'octubre
 Sant Faust de Còrdova, sant màrtir de Còrdova, celebrat el 13 d'octubre
 Sant Faust de Saragossa, un dels Màrtirs de Saragossa